

Рівер-Фоллс — місто, штат Алабама
 Рівер-Фоллс — місто, штат Вісконсин
 Рівер-Фоллс — місто, штат Вісконсин